Тарас Иванович Панасенко (1930—1989) — украинский советский государственный и партийный деятель. Член КПСС; член ЦК КПУ, первый секретарь Ровенского обкома КПУ (1972—1989). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Ровенской области. Народный депутат СССР. Депутат Ровенского областного Совета народных депутатов.

Биография 
 15.02.1930 — родился в селе Казацкое Звенигородского района Черкасской области.
 1952 — после окончания Козачанского зоотехнического техникума работает на Ровенщине в ветеринарной лечебнице.
 1954 — был избран секретарем Рокитневського райкома комсомола.
 1955 — был избран первым секретарем Рокитневского райкома комсомола.
 1957—1961 — учился в высшей партийной школе.
 с 1961 — на партийной работе.
 1972 — 04.08.1989 — первый секретарь Ровенского обкома КПУ.
 Март 1989 — был избран народным депутатом СССР по Дубновском территориальному избирательному округу № 510.
 04.08.1989 — умер после тяжёлой болезни.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (трижды)
 Орден Октябрьской Революции

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Первые секретари Ровненского обкома КП Украины
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Ровненского областного совета
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС